Raiffeisen Bank International – bank uniwersalny w Austrii działający od 1927
 Raiffeisen Bank Polska – dawny bank komercyjny w Polsce działający w latach 1991–2018
 Raiffeisen Centrobank – dawny bank w Austrii działający do 2022
 Raiffeisen Digital Bank – bank uniwersalny w Austrii działający od 2022
 Raiffeisen-Leasing – austriackie przedsiębiorstwo leasingowe
 Friedrich Wilhelm Raiffeisen – niemiecki reformator społeczny, założyciel jednej z pierwszych spółdzielni pożyczkowo-oszczędnościowych w Europie